T-Sport (autosportteam) - Brits autosportteam
 Harley-Davidson T-Sport - type motorfiets van Harley-Davidson

 Toyota Celica T Sport - variant van de Toyota Celica
 Toyota Corolla T Sport - variant van de Toyota Corolla